2 miejscowości w Polsce:
 Cybulino – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Bobolice
 Cybulino – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Barwice